Wojciech Sawicki – starosta mielnicki, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Wojciech Sawicki (bankier) (1841–1918) – dyrektor Banku Handlowego
 Wojciech Sawicki (inżynier) (ur. w 1936) – inżynier, ekonomista, autor kalendarzy
 Wojciech Sawicki (urzędnik) (ur. 1955) – sekretarz generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
 Wojciech Sawicki (lekarz) – profesor nauk medycznych (tytuł profesora w 1978 r.), pracownik naukowy Akademii Medycznej w Warszawie

Przypisy